Любосла́вский — фамилия. Известные носители:

 Любославский, Антон Андреевич (род. 1984) — российский толкатель ядра.
 Любославский, Геннадий Андреевич (1860—1915) — русский метеоролог, физик.